Huber (geslacht), een uit Zwitserland afkomstig geslacht

Personen
Anke Huber, een voormalig professioneel tennisspeelster uit Duitsland
Annemarie Huber-Hotz, een Zwitserse politica
Christian Huber, een Zwitsers politicus
Ferry Huber, een Nederlands politicus
Henri Huber, een Zwitsers politicus
Johannes Lambertus Huber, een Nederlands politicus
Jon Huber, een Amerikaans worstelaar
Karl Huber, een Zwitsers jurist en politicus
Kurt Huber, een Duits hoogleraar en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
Liezel Huber, een Amerikaanse tennisspeelster
Nicolas Huber, een Zwitserse snowboarder
Paul Huber, een Zwitsers componist, dirigent, muziekpedagoog en organist
Philipp Huber, een Zwitserse tienkamper
Robert Huber, een Duitse biochemicus en Nobelprijswinnaar
Robert Huber (fotograaf), een Zwitserse fotograaf
Roderik Huber, een Nederlands hockeyer
Stefan Huber, een voormalig Zwitsers profvoetballer
Ulrich Herman Huber (1842-1917), een Nederlands politicus
Ulrich Jan Huber, een Nederlands jurist en politicus
Ulrik Huber, een Nederlandse professor en politiek filosoof
Urs Huber, een Zwitserse mountainbiker
Wolf Huber, een Oostenrijks-Duits kunstschilder, tekenaar, houtsnijder en architect

Piet Hubers, een voormalig Nederlandse voetballer
Ton Hubers, een Nederlands politicus

Plaatsen
Huber Ridge, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Huber Heights, een plaats in de Amerikaanse staat Ohio